El término cochino puede referirse a los siguientes artículos
Sus scrofa domestica, mamífero artiodáctilo doméstico.
Balistes vetula, pez marino del orden Tetraodontiformes, llamado cochino en Cuba.